Shirley Agnew (1933 -) é uma botânica inglesa.

Ligações externas
  

Botânicos do Reino Unido
Mulheres na ciência